Andersen steht für:

 Andersen, ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 (2476) Andersen, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Unternehmen
 Andersen Air Force Base auf der Pazifik-Insel Guam 
 Andersen Genève, Uhrenfabrik in Genf, Schweiz
 Andersen Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Arthur Andersen, ehemalige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Siehe auch:
 Morbus Andersen, Stoffwechselstörung
 Satz von Andersen-Jessen, Satz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
 Andersen Creek, Flüsse
 Andersen Escarpment
 Andersen Harbor
 Andersensåta
 Anderssen
 Anderson (Begriffsklärung)